USS Grayling je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Grayling (SS-18)
 USS Grayling (SP-1259) 
 USS Grayling (SP-289) 
 USS Grayling (SS-209) 
 USS Grayling (SSN-646)

Grayling